Palmeira - um tipo de planta perene
Palmeiras - um time brasileiro de futebol
Palmeira (Cabo Verde) - um clube de futebol de Cabo Verde
Palmeira - um doce que possui um formato de palmeira ou uma forma de borboleta.

Localidades

Palmeira (Paraná), município
Palmeira (Santa Catarina), município
Palmeira (Campina Grande)
Palmeira (Chã Grande)
Palmeira (Imaculada)
Palmeira (Itaguaçu)

Palmeira (Maputo)

Palmeira (Braga)
Palmeira (Santo Tirso)

Veja também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos